Schurotschkina ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Wladimirowna Schurotschkina (* 1995), russische Synchronschwimmerin
 Njuscha Wladimirowna Schurotschkina (* 1990), russische Sängerin